Натуральне число 289
 289 рік до нашої ери
 289 рік нашої ери